Klax puede hacer referencia a:

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por su código.
El videojuego Klax.